La Copa de Campeones de Europa 1972-73 fue la edición número 18 en la historia de la competición. Se disputó entre octubre de 1972 y mayo de 1973, con la participación inicial de 30 equipos, todos ellos campeones de sus respectivas federaciones nacionales, incluyendo al vigente campeón, el Ajax de Ámsterdam.

La final, a partido único, tuvo lugar el 30 de mayo de 1973 en el estadio Estadio Estrella Roja de Belgrado, en la antigua Yugoslavia, y en ella se enfrentaron el Ajax de Ámsterdam y la Juventus FC, con victoria del equipo neerlandés por 1-0 con un gol a los 4 minutos del comienzo, llevándose así su tercera Copa de Europa de forma consecutiva.

Rondas siguientes

Imágenes

Final

Goleadores
Los máximos goleadores de la Copa de Campeones de Europa 1972-73, fueron los siguientes:

Notas 

Temporadas de la Liga de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA